Charlestown (Indiana), localitat estatunidenca
 Charlestown (Maryland), localitat estatunidenca
 Charlestown (Nou Hampshire), localitat estatunidenca
 Charlestown (Rhode Island), localitat estatunidenca